Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 1976 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger war Chris Lewis.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Junioreneinzel
1976